Curumuxatiba é uma vila brasileira do estado do Bahia.

Ligações externas
  no Guia do Litoral da UOL.

Povoados da Bahia